Relvas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Augusto Mascarenhas Relvas de Campos (1838–1894), Fotograf
 José Carlos de Mascarenhas Relvas (1858–1929), portugiesischer Politiker
 Miguel Relvas (* 1961), portugiesischer Politiker